Terplan je priimek več znanih ljudi:
 Mihael Terplán, slovenski pesnik in evangeličanski duhovnik na Madžarskem
 Aleksander Terplan, slovenski pisatelj in evangeličanski duhovnik na Madžarskem